A Costazul FM  é uma estação de rádio brasileira do município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Opera nos 93.1 MHz é tem uma programação dedicada à música pop, a música eletrônica, ao pagode e à MPB. Também é dedicada ao jornalismo regional.

História
Foi criada em 1983 sendo a primeira estação do litoral Sul Fluminense.

Programas

 Costazul Esportes - Notícias do mundo esportivo.
 Era Sucesso - Os grandes sucessos do passado.
 Era Sucesso Remix - Nos finais de semana, os clássicos do passado mixados.
 Costazul Live - Versões ao vivo.
 Pega Leve - Um programa para relaxar.
 Boletim de notícias - Informações nos fim de semana.
Talk Show - jornalismo entrevistas às 8 da manhã.
Talk Show Segunda edição - jornalismo e entrevistas às 17h.
No Break - 1 hora de músicas sem intervalos, nos finais de semana.
 Agenda Costazul - notícias sobre eventos locais
Baticum - deicado ao pagode e ao axé music;
Super 10 - as 10 músicas mais pedidas pelos ouvintes
Costazul News - as notícias do dia
Só Kakareco`s - o melhor do flashback
Vitamina C - Interatividade e humor.
Turbo Mix - dance music
On The Rocks Costazul - Novidades, tendencias, clássicos do mundo do Rock.
Café Colonial - Um programa cultural, com muitas entrevistas e música.
Pop DJ - Programa mixado.
Costazul na Pista - Dicas de balada no seu fim de semana.

Ligações externas 

 

Costazul FM
Estações de rádio fundadas em 1983